Il singolare dell'Open de Tenis Comunidad Valenciana 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Igor' Andreev ha battuto in finale David Ferrer 6-3, 5-7, 6-3

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Fernando González (quarti)
  Rafael Nadal (quarti)
  Olivier Rochus (primo turno)

 David Ferrer (finale) 
 Fernando Verdasco (quarti) 
 Igor' Andreev (campione) 
 Kenneth Carlsen (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2005
ATP Tour 2005